Maco peut faire référence à :

Toponyme 
 Philippines
 Maco, une localité de la province du Val de Compostelle aux Philippines ;
 Venezuela
 Maco, une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas au Venezuela ;
 Argentine
 , une localité du département Capital de la province de Santiago del Estero, en Argentine ;
 République dominicaine
 , une montagne de la Cordillère Centrale au sud de la commune de  dans la province de Santiago Rodríguez.

Industrie 
MACO (sigle pour Mayer & Co Beschläge GmbH), une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication de ferrures pour portes et fenêtres.

Divers 
 Maco, une langue salivane du Venezuela.

Références